Talix, poble iranià 
 Talyx o Mugan, regió de l'Iran i l'Azerbaidjan 
 Kanat de Talysh, 1747-1826
 Dictadura Militar Provisional de Mugan, govern blanc de la regió de Talysh o Mugan 
  República de Talysh-Mughan o República Soviètica de Mugan
 República Talix o Republica de Talysh-Mughan, estat efímer proclamat el 1993 a l'Azerbaidjan